

Patronyme 

 Arthur Annesley  comte de Mountnorris, pair irlandais.
Arthur Annesley, comte d'Anglesey (1614-1686), écrivain britannique.
Francis Annesley (1734-1812), homme politique britannique.
James Annesley, 2 comte d'Anglesey (vers 1645-1690), pair britannique, fils de l'écrivain britannique Arthur Annesley.
James Annesley, 3 comte d'Anglesey (1670-1702), noble britannique, fils du précédent.
John Annesley, 4 comte d'Anglesey (1676-1710), pair britannique, frère du précédent.

Toponyme 

Annesley Bridge,pont sur la rivière Tolka à Dublin (Irlande).
Annesley Hall, résidence d'étudiantes située sur le campus de l'Université de Toronto (Canada).